Панамериканский чемпионат по дзюдо 2007 года прошёл 24-27 мая в городе Монреаль (Канада). Чемпионат был 32-м по счёту и вторым, прошедшим под эгидой Панамериканской конфедерации дзюдо.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 

Панамериканские чемпионаты по дзюдо
Май 2007 года
Международные спортивные соревнования в Монреале
2007 год в дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в Канаде
Спорт в Канаде в 2007 году
Панамериканские чемпионаты в Канаде